Первая Профессиональная лига Алжира 2010/2011 () — 47-й сезон чемпионата Алжира по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Сезон 2010/11 на сайте worldfootball.net 
 Сезон 2010/11 на сайте goalzz.com 

2010/2011
Алжир
Алжир
Спорт в Алжире в 2010 году
Спорт в Алжире в 2011 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2010/2011